Pseudopeltistroma är ett släkte av svampar. Pseudopeltistroma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudopeltistroma